Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2021 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув Клаксвік.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2021
Фарерські острови
2021 у данському спорті